Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Panther (пантера), и ещё два планировались:

 HMS Panther — 54-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1703; перестроен в 1716; превращен в блокшив в 1743; продан в 1768.
 HMS Panther — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1746; разобран в 1756.
 HMS Panther — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1758. использовался как госпитальное судно с 1791; плавучая тюрьма с 1807; разобран в 1813.
 HMS Panther — 14-пушечный шлюп построен в 1778; использовался как исследовательское судно в 1802.
 HMS Panther — контр-миноносец типа Earnest; спущен на воду в 1897; продан в 1920.
 HMS Panther — эскадренный миноносец типа P спущен на воду в 1941; потоплен в 1943.
 HMS Panther — планировался как фрегат типа Leopard, вместо этого спущен на воду в 1957 для индийского флота как INS Brahmaputra; исключен из списков в 1985.
 HMS Panther — планировался как фрегат типа Salisbury, заказан в 1956; название изменено на HMS Gloucester; отменен. Gloucester был впоследствии перезаказан как фрегат типа Leander, однако фрегат этого типа под названием Gloucester в Королевском флоте не служил; название Gloucester получил в 1982 эскадренный миноносец типа 42.